Эндрю Альбертс (; род. 30 июня 1981, Миннеаполис, Миннесота) — американский хоккеист, защитник. Завершил карьеру игрока в 2014 году.

На драфте НХЛ 2001 года был выбран в шестом раунде под общим 179-м номером командой «Бостон Брюинз».

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Ссылки 

 
 
 Профиль на sports.ru

Персоналии по алфавиту
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Ватерлоо Блэк Хокс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»